État de choses ou de personnes lorsqu'elles sont en interaction.
 État de choses ou de personnes qui dépendent les unes des autres.
 Concept bouddhiste pour parler du fait que toutes les choses sont en interactions et dépendent des autres pour exister. Voir coproduction conditionnée et vacuité.

Voir aussi
 
 interdépendance contractuelle